Ляонінозавр — рід рослиноїдних динозаврів із родини нодозавридів. Жив у раннєкрейдовий період та був одним з найменших динозаврів.

Опис

Розміри 
Ляонінозавр — один з найменших динозаврів: завдовжки лише 34 сантиметра. Можливо, скелет належить дитинчаті. Тоді дорослі ляонінозаври були більші. Його маса — один кілограм.

Броня 
Як і у інших представників родини нодозавридів, булави на хвості (на відміну від анкілозавридів) не було. Але, на відміну від інших анкілозаврів, броня у нього була не лише на спині та боках, а й на череві.

Знахідки 
Ляонінозавра знайшов Сюй Сін у 2001 році. Назвали його на честь провінції Ляонін, де його знайшли. Знайшли ляонінозавра під час розкопок геологічної формації Ісянь.

Еволюція

Еволюція тиреофорів 
Тиреофори (щитоносці) включають стегозаврів та анкілозаврів. Ляонінозавр належить до анкілозаврів, які включають нодозавридів і пізніших анкілозавридів. Можливо, анкілозаври походять від стегозаврів, а може — найдавніший тиреофор — сцелідозавр був предком і стегозаврів, і анкілозаврів. Стегозаври виявилися тупиковою гілкою еволюції та вимерли на початку крейдового періоду, а анкілозаври продовжували розвиватися. На малюнках зображена еволюція, як від сцелідозавра пішли анкілозаври.

Еволюція броні 
У сцелідозавра була відносно слабка броня. Далі, у нодозаврів розвиваються шипи. А у анкілозавридів є вже булава на хвості. Проте, у більш ранніх нодозаврів броня теж була не дуже сильна. А от у полакантинів (підродина нодозаврів) вже броня була сильна.

Філогенія

Джерела 
 Ілюстрований атлас. Динозаври: енциклопедія: [пер. з англ.] / авт. тексту М. Аллабі. — К.: Махаон-Україна, 2017. — 192 с.: іл.
 Атлас динозаврів / С. Девідсон, Л. Паркер, пер. з англ. А. Мішти. — К.: вид. група КМ-БУКС, 2017. — 144 с.: іл.

Нодозаврові